Strengt fortroligt har flere betydninger:

 X-Files – amerikansk tv-serie, tidligere dansk titel: Strengt fortroligt.
 For Your Eyes Only (bog) – engelsk novellesamling af Ian Fleming, dansk titel: Strengt fortroligt
 For Your Eyes Only – engelsk film over bogen af samme navn, dansk titel: Strengt fortroligt
 Strengt fortroligt (Nevil Shute) – engelsk roman af Nevil Shute, originaltitel: Most Secret.